Салманасар (уточнённая транскрипция: Шульману-ашареду) — имя нескольких ассирийских царей:

 Салманасар I, период правления 1274—1245 гг. до н.э. 
 Салманасар II, период правления 1031—1020 гг. до н.э.
 Салманасар III, период правления 858—824 гг. до н.э.
 Салманасар IV, период правления 783—772 гг. до н.э.
 Салманасар V, период правления 727—722 гг. до н.э.

См. также 

 Салманазар, Джордж